

Film 
 Better Late Than Never – film del 1916 diretto da Edward F. Cline 
 Better Late Than Never – film del 1922 diretto da Herman C. Raymaker
 Il giorno in cui le allodole voleranno (Better Late Than Never) –  film per la televisione del 1979 diretto da Richard Crenna
 Profumo di mare (Better Late Than Never) –  film del 1983 diretto da Bryan Forbes

Musica 
 Better Late Than Never – album dei The Slackers del 1996
 Better Late Than Never – album degli Eddie & the Hot Rods del 2005
 Better Late Than Never – album di Soulja Boy del 2016